Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 69 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 1 августа. В турнире приняли участие 15 спортсменок из 14 стран.

Чемпионкой стала представительница КНДР Лим Джон Сим, в борьбе за 2 и 3 места сразу три спортсменки набрали одинаковую сумму. В итоге по наименьшему личному весу серебряная медаль досталась Роксана Кокош из Румынии, а бронзовая — Марине Шкерманковой из Белоруссии. 3-кратная чемпионка мира россиянка Оксана Сливенко, считавшаяся главной претенденткой на победу, снялась с соревнований накануне Олимпиады из-за травмы.

27 октября 2016 года решением МОК из-за положительных допинг-проб белорусские спортсменки Марина Шкерманкова и Дина Сазановец были дисквалифицированы, а их результаты аннулированы.

В ноябре 2020 года занявшая второе место Роксана Кокош была дисквалифицирована после перепроверки проб, ожидается перераспределение наград.

Медалисты

Рекорды 
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012